Elsa Schiaparelli – włoska projektantka mody
 Giovanni Schiaparelli – włoski astronom, wykładowca akademicki
 (4062) Schiaparelli – planetoida z pasa głównego asteroid
 Schiaparelli – lądownik wysłany na Marsa w ramach misji ExoMars
 Schiaparelli – krater na Księżycu
 Schiaparelli – krater na powierzchni Marsa